Eagle Township (comté de Black Hawk, Iowa)
Eagle Township (comté de Kossuth, Iowa)
Eagle Township (Illinois)
Eagle Township (Missouri)